Палеогляциология — отрасль гляциологии, которая изучает природные льды прошлого, а в широком смысле — природные нивально-гляциальные системы прошлого, в которых главную роль играли ледники.

М. Г. Гросвальд, один из основателей отечественной и мировой гляциологической школы, писал, что ещё в середине XX века палеогляциологию отождествляли с палеоледниковедением, однако уже сейчас появились исследования в области палеоснеговедения, по древним морским льдам, палеомерзлотоведения и по другим направлениям. Палеогляциология изучает также историю существующих природных льдов для выявления современных тенденций в их динамике и создания основ для прогноза будущих климатических изменений.

Палеогляциология близка к палеогеографии, гляциальной геологии и геоморфологии, четвертичной геологии (геологии четвертичного периода) и палеогидрологии. Однако эти и другие подобные дисциплины изучают физико-географическую обстановку в прошлом, развитие земной коры и рельефа земной поверхности под влиянием оледенений, в то время как предметом палеогляциологии являются сами природные льды прошлого.

Главной задачей палеогляциологии является реконструкция для различных хронологических срезов физических параметров ледяных образований, размеров, формы и строения ледяных тел, их географического распространения, баланса массы и его составляющих, температурного режима и теплового баланса, динамики и геологической деятельности, механизмов образования и деградации. Особое место в палеогляциологии отводится анализу прямых и обратных связей природных льдов в глобальной системе атмосфера — океан — суша — оледенение.

Методы палеогляциологии 
Методы палеогляциологии базируются на комплексном использовании двух основных групп фактов. 

Первая группа охватывает данные о следах экзарации (ледниковой эрозии) и ледниковой аккумуляции, вещественном составе ледниковых и ледниковообусловленных отложений, их точных радиоизотопных, палеотемпературных, палеонтологических, палеомагнитных характеристиках. Эти факты базируются также на анализе размаха и распределения гляциоизостатических движений земной коры, реликтовых криогенных текстур и других признаков холодных климатов и древних оледенений.

Вторая группа фактов заключает в себя данные наблюдений на современных ледниках, в том числе сведения о зависимости формы их продольных и поперечных профилей от плановых размеров, об интенсивности и механизмах массоэнергообмена льдов с атмосферой, океаном и земной корой.

В современной палеогляциологии применяют несколько подходов:
 совместное исследование режима и короткопериодических колебаний существующих ледников, которые определяются методами абсолютной геохронологии (лихенометрия, дендрохронология, радиоуглеродный метод и другие);
 реконструкция древних ледников на основе геолого-геоморфологических данных (традиционные методы палеогляциологии, появившиеся ещё во времена Ж. Л. Агассиса, см., напр., );
 создание эмпирико-актуалистических моделей древних ледников, которые используют данные о режиме современного оледенения (например, );
 применение теории автоматического регулирования для анализа колебаний в глобальных природных системах, включающих в себя ледники, морские льды и снежный покров;
 получение информации, необходимой для реконструкции древних климатов, а именно: данных о колебаниях палеотемператур на основе изотопного состава льда из глубоких скважин материковых ледников, о содержании углекислого газа в древних атмосферах, запылённости воздуха и об атмосферных осадках.

На основе палеогляциологических методов был доказан плиоценовый (а некоторые специалисты полагают, что даже и миоценовый) возраст начала кайнозойских оледенений полярных областей Земли, а также синхронность этапов разрастания ледниковых покровов Северного и Южного полушарий. Были также получены оценки объёмов древних ледников и эвстатических снижений уровня Мирового океана. Достижения палеогляциологии позволили ряду ведущих гляциологов мира выдвинуть концепцию, согласно которой древние оледенения распространялись не только на сушу, но и на ряд континентальных шельфов и глубоких полярных бассейнов.

Уже в 1990-х годах на основе комплексных методов палеогляциологии и дедуктивного метода познания была создана модель Панарктического ледникового покрова и заложены основы нового научного направления — мариногляциологии. А уже в начале нового тысячелетия была предложена модель Арктического ледникового покрова, который перекрывал мощными взаимосвязанными ледниковыми щитами арктическую сушу и континентальные шельфы Северного полушария, ввключая всю гигантскую область Северного полярного бассейна.

Примечания

Литература 
 Авсюк Г. А., Гросвальд М. Г., Котляков В. М.  Палеогляциология: предмет и методы, задачи и успехи // Материалы гляциологических исследований, 1972. — Вып. 19. — С. 92 — 98.
 Гросвальд М. Г. Палеогляциология. Гляциологический словарь / Ред. В. М. Котляков. — Л.: Гидрометеоиздат, 1984. — с. 317—318.
 Котляков В. М. О причинах различных тенденций развития существующих ледников // Материалы гляциологических исследований, 1964. — Вып. 10. — С. 121—127.
 Голубев В. Н. Соотношение колебаний горных ледников с климатическими событиями // Материалы гляциологических исследований, 1997. — Вып. 82. — С. 3-12.
 Гросвальд М. Г. Арктическая «белая дыра» и её роль в Земной системе ледниковых эпох // Известия РАН. Серия географическая, 2001. — № 6. С. 32-41.
 Обручев В. А. Признаки ледникового периода в Северной и Центральной Азии // Бюлл. Московского общ. испытателй природы, 1931. — № 3. — С. 43-120.
 Кропоткин П. А. Исследования о ледниковом периоде. — СПб, 1876. — 170 с.
 Соломина О. Н. Горное оледенение Северной Евразии в голоцене. — М.: Научный мир, 1999. — 272 с.
 Ходаков В. Г. Водно-ледовый баланс районов современного и древнего оледенения СССР. — М.: Наука, 1978. — 194 с.

Ссылки 
 Ледники и климат в прошлом.
 Евгений Подольский. Ледяные миры.
 М. Г. Гросвальд. П. А. Кропоткин и проблема древнего оледенения Сибири. — 2002.
 М. Г. Гросвальд. Проблема ледниковой истории полярного шельфа остаётся нерешённой.
 Keenan Lee. THE MISSOULA FLOOD.
 Keenan Lee. THE BONNEVILLE FLOOD.
 Keenan Lee. THREE GLACIERS FLOOD. Arkansas River, Colorado
 United States Geological Survey  The Channeled Scablands of Eastern Washington .
 Российские гляциологи достали из Эльбруса историю Евразии (видео и текст)
 А. Н. Рудой. Палеогляциология.

См. также 
Депрессия снеговой линии

Палеогляциология
Методы датировки
Океанология
Палеоклиматология